Un vencido es el que pierde una competición o una contienda. También puede referirse a:
Vae victis, expresión latina ("¡Ay, de los vencidos!")
Inclinado
Arcos vencidos (pie plano).
 Vencidas es el nombre local que se da en México a pulsear (echar un pulso).